Iruña ist der Name folgender Orte:
 der baskische Name von Pamplona, Hauptstadt der autonomen Gemeinschaft Navarra in Spanien.
 Iruña de Oco (baskisch: Iruña Oko), Gemeinde in der baskischen Provinz Álava (Araba) in Spanien.
 Iruña-Veleia, archäologische Stätte in Iruña de Oco
 Iruña (Paraguay), Distrikt im Departamento Alto Paraná in Paraguay